Уикипедия на валонски език () е раздел на валонски език в Уикипедия. Проектът започва работа през януари 2006 година.

Статистика

Посещаемост 

Валонски език
Валонски език
Езици в Белгия
Френски език